W Rumunii
 Jupânești – gmina w okręgu Gorj
 Jupânești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Coșești
 Jupânești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Jupânești
 Jupânești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Cireșu